Esso Deutschland steht für:

 Deutsch-Amerikanische Petroleum Gesellschaft, ein Mineralölunternehmen
 Esso Deutschland (Schiff), ein ehemaliges Tankschiff